F-27 steht für: 
 Fokker F-27 Friendship, ein Turboprop-Verkehrsflugzeug des niederländischen Flugzeugherstellers Fokker (Erstflug 1955)
 Fairchild F-27, eine baugleiche Lizenzfertigung der Fokker F-27 durch den US-amerikanischen Herstellers Fairchild (Erstflug 1958). Abweichungen vom Original entstanden durch Verwendung des angloamerikanischen Maßsystems anstelle des metrischen Einheitensystems. 
 das östlichste Teilstück der Fernstraße 27 Bundesstraße 27